Мелиоранский — семинаристская русская фамилия.

 Мелиоранский, Борис Михайлович (1870—1906) — историк церкви.
 Мелиоранский, Владимир Михайлович (1873—1941) — математик.
 Мелиоранский, Платон Михайлович (1868—1906) — востоковед-тюрколог.